Ecovis steht für:

 Ecovis Deutschland
 Ecovis International